Elxleben (Sömmerda), een gemeente in het district Sömmerda (Thüringen)
 Elxleben (Ilm-Kreis) een gemeente in het Ilm-Kreis (Thüringen)